Le groupe B de la Coupe du monde de football de 2014, qui se dispute au Brésil du 12 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort a été effectué le  à Salvador de Bahia.

Résumé 
Ce groupe est l'un de ceux surnommés « Groupe de la mort ». La première journée offre la même affiche que la finale du mondial 2010 entre l'Espagne, championne du monde sortante et les Pays-Bas. Après avoir ouvert le score sur penalty, l'Espagne n'arrive pas à endiguer les contre-attaques des Néerlandais qui l'emportent sur le score fleuve de 5 buts à 1, grâce notamment à des doublés de Van Persie et de Robben. Dans l'autre match de la première journée, le Chili s'impose logiquement face à une équipe australienne qui a pourtant réussi à se montrer séduisante en attaque (3-1). En deuxième journée, le Chili met fin aux espoirs espagnols en éliminant l'Espagne (2-0). Les Pays-Bas parviennent à se défaire d'une héroïque équipe d'Australie qui n'a pas voulu baisser les bras, mais qui s'incline finalement face au réalisme de son adversaire (3-2). Les Pays-Bas et le Chili sont qualifiés dès le  pour les huitièmes de finale, avant de s'affronter pour la première place du groupe. Le match est remporté par les Néerlandais malgré une bonne résistance des Chiliens, qui auront cédé dans le dernier quart d'heure (2-0). Dans l'autre match, les Espagnols sauvent l'honneur en battant l'Australie (3-0). En huitièmes de finale, les Pays-Bas affronteront le Mexique, second dans le groupe A, tandis que le Chili affrontera le Brésil qui a terminé en tête du groupe A.

Classement

Première journée

Espagne - Pays-Bas

Chili - Australie

Deuxième journée

Australie - Pays-Bas

Espagne - Chili

Troisième journée

Australie - Espagne

Pays-Bas - Chili

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 

 Coupe du monde de football de 2014

B